Manuel Girona puede hacer referencia a:

Manuel Girona i Agrafel (1807-1905), banquero, empresario y político español;
Manuel Girona Rubio (1939-), economista y política español;
Estación de Manuel Girona, estación del metro de Barcelona, España.